La tour d'observation du dôme Clingmans est une tour d'observation américaine située au sommet du dôme Clingmans, pour l'essentiel dans le comté de Swain, en Caroline du Nord, et peut-être en partie le comté de Sevier, dans le Tennessee. Protégée au sein du parc national des Great Smoky Mountains, elle est elle-même inscrite au Registre national des lieux historiques depuis le .

Liens externes 

 

Dôme Clingmans
Dôme Clingmans
Registre national des lieux historiques dans le comté de Swain
Registre national des lieux historiques dans le comté de Sevier (Tennessee)
Registre national des lieux historiques dans le parc national des Great Smoky Mountains
Registre national des lieux historiques dans le National Park System en Caroline du Nord
Registre national des lieux historiques dans le National Park System dans le Tennessee
Registre national des lieux historiques en 2012
Mission 66 dans un parc national